Куоко — фамилия. Известные носители:
 Куоко, Винченцо (1770—1823) — итальянский историк.
 Куоко, Кейли (род, 1985) — американская актриса.
 Куоко, Кэндис (род. 1988) — модельер.
 Куоко, Франсиско (род. 1933) — бразильский актёр.